70-й армейский корпус (), сформирован 25 января 1943 года.

Боевой путь корпуса 
В 1943—1945 годах — дислоцировался в Норвегии (в районе Осло).

Состав корпуса 
В феврале 1943:
 214-я пехотная дивизия
 269-я пехотная дивизия
 280-я пехотная дивизия
 710-я пехотная дивизия

В январе 1944:
 269-я пехотная дивизия
 274-я пехотная дивизия
 280-я пехотная дивизия
 710-я пехотная дивизия

В апреле 1945:
 274-я пехотная дивизия
 280-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 С 25 января 1943 — генерал горных войск Валентин Фойерштайн
 С 22 июня 1943 — генерал артиллерии Герман Титтель

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне